Félix Witkowski (1923-), footballeur français. 
 Felix Ernst Witkowski (1861-1927), journaliste allemand.
 Georges Martin Witkowski (1867-1943), compositeur et chef d'orchestre français, père de Jean Witkowski.
 Gustave-Joseph Witkowski (1844-1922), médecin, historien, anthropologue et vulgarisateur français.
 Igor Witkowski (1963-), journaliste et essayiste polonais.
 Jean Witkowski (1895-1953), chef de chœur et chef d'orchestre français, fils de Georges Martin Witkowski. 
 Nikyta Witkowski (1976-), joueur de rugby à XV canadien.
 Nicolas Witkowski (1949-2020), écrivain et éditeur français.

Lien externe 
 
Patronyme polonais